

Geografia 
 Polonia
 Posen – nome tedesco di Poznań
 Stati Uniti d'America
 Posen – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Posen – villaggio della Contea di Presque Isle, Michigan
 Posen – township della Contea di Presque Isle, Michigan

Altro 
 SMS Posen – nave da guerra della Marina imperiale tedesca